Rehdiger ist
 der Name des schlesischen Rehdiger (Adelsgeschlecht)

Rehdiger ist der Name folgender Personen:
 Albrecht von Rehdiger (1832–1904), deutscher Majoratsbesitzer und Parlamentarier
 Nicolaus Rehdiger († 1553), Epitaphenmaler
 Nicolaus Rehdiger der Jüngere (auch Rudiger, Rüdinger oder Rehdinger; 1525–1587), schlesischer Großhändler, Bankier, Landeshauptmann des Fürstentums Breslau und Mäzen
 Thomas Rehdiger (1540–1576), schlesischer Humanist und Großsammler von Büchern und Gemälden

Siehe auch:
 Rediger (Begriffsklärung)